L’Île des Pingouins steht für:

 Île des Pingouins, eine Insel im Indischen Ozean
 Originaltitel von Die Insel der Pinguine (Roman von Anatole France)